Kalander: een serie walsen in productiemachines. Het bijbehorende proces heet kalanderen.
 Graanklander of graankalander: een keversoort behorende tot de snuitkevers.
 Afrocarpus falcatus, een boomsoort uit Zuid-Afrika, zie outenikwageelhout